Bourotte ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Bourotte (1853–1943), belgischer Genremaler, Lithograf und Illustrator
 Michel-Nicolas Bourotte (1710–1784), französischer Benediktiner
 Mélanie Bourotte (1832–1890), französische Schriftstellerin
 Paul Bourotte (1876–1935), französischer Radrennfahrer